Friday es la palabra en idioma inglés con que se denomina al día viernes. 

También puede referirse a:

Música 
 «Friday», canción de la cantante y fenómeno de internet, Rebecca Black.
 «Friday», canción de la banda de rock Sunny Day Real Estate.
 «Friday»de Banda ms

 David Friday (1876-1945)
 Gavin Friday (n. 1959)
 Hershel Friday (1922-1994)
 Linda Friday, (n. 1971)
 Mike Friday (n. 1972)
 Nancy Friday (1933-2017)
 Pat Friday (n. 1921)
 Robin Friday (1952–1990)
 Tim Friday (n. 1961)
 William C. Friday (n. 1920)

Cine 
 Friday, película de 1995 dirigida por F. Gary Gray.
 Next Friday, película de 2000, secuela de la anterior. 
 Friday After Next, película de 2002, secuela de la anterior.